Hlyboke (ukrainisch ; russische Entsprechung Glubokoje/Глубокое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Hlyboke (Iwano-Frankiwsk) (bis 2018 Hlyboka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Hlyboke (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil, siehe Hlyboke (Boryspil)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija, siehe Hlyboke (Oleksandrija)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon, siehe Hlyboke (Krasnodon)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka, siehe Hlyboke (Beresanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tatarbunary, siehe Hlyboke (Tatarbunary)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch, siehe Hlyboke (Hadjatsch)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Hlyboke (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Hlyboke (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, siehe Hlyboke (Uschhorod)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Hlyboke (Bachmatsch)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Talalajiwka, siehe Hlyboke (Talalajiwka)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Hlyboke (Charkiw)